George Spencer (1739–1817) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. książę Marlborough
 George Spencer (1758–1834) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Spencer
 George Ignatius Spencer (1799–1864) – brytyjski duchowny anglikański, a następnie katolicki, syn 2. hrabiego
 George Spencer (1872–1957) – brytyjski polityk

Zobacz też 
 George Spencer-Churchill